Rosa deseglisei — вид рослин з родини розових (Rosaceae).

Поширення 
Поширений за одними джерелами у північно-західній Африці, за іншими — у центральній Європі.

Примітки 

deseglisei
Рослини, описані 1857